Чемпионат СССР по боксу 1934 года — 3-й чемпионат СССР по боксу, проходил с 21 по 24 июля 1934 года в Москве. В лично-командном первенстве принимали участие 87 боксёров из 6 команд. Чемпионат проходил в 2 тура. 1 тур проводился по олимпийской системе по формуле боёв 3 раунда по 3 минуты. Второй финальный тур проводился по круговой системе по формуле 4 раунда по 3 минуты.

Медалисты

Командный зачёт 
 Москва;
 Ленинград;
 Закавказская СФСР;
 Белоруссия;
 Иваново;
 Украина.

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 3.Soviet Union National Championships — Moscow — July 21-24 1934

Соревнования по боксу в Москве
Июль 1934 года
Спорт в России в 1934 году
1934 год в Москве